Richard Smotrila (né le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque qui évolue en position d'Ailier droit.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || HK Spisska Nova Ves U18 ||  
|| 40 || 6 || 7 || 13 || 10 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2004-2005 || HK Spisska Nova Ves U18 || Slovaquie U18
|| 30 || 14 || 18 || 32 || 59 || || || || || 
|-
| HK Spisska Nova Ves U20 ||  
|| 34 || 11 || 6 || 17 || 22 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2005-2006 || HK Spisska Nova Ves U18 || Slovaquie U18
|| 20 || 14 || 18 || 32 || 56 || || || || || 
|-
| HK Spisska Nova Ves U20 || Slovaquie U20 || 38 || 14 || 16 || 30 || 32 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2006-2007 || HC ’05 Banská Bystrica U20 || Slovaquie U20 || 58 || 32 || 47 || 79 || 44 || || || || || 
|-
| HK Spišská Nová Ves || 1.liga || 14 || 2 || 2 || 4 || 4 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2007-2008 || HK Ruzinov 99 Bratislava || 1.liga 
|| 5 || 1 || 2 || 3 || 2 || || || || || 
|-
| HK Orange 20 || Extraliga || 21 || 0 || 3 || 3 || 16 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || HK Spisska Nova Ves || 1.liga || 37 || 22 || 18 || 40 || 22 || 16 || 3 || 5 || 8 || 18 
|-
| 2009-2010 || HK Spisska Nova Ves || Extraliga || 46 || 13 || 12 || 25 || 34 || || || || || 
|-
| 2010-2011 || MsHK Žilina || Extraliga || 47 || 16 || 4 || 20 || 30 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || MsHK Žilina || Extraliga  || 53 || 7 || 10 || 17 || 30 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| rowspan='2'|2012-2013 || HK Spisska Nova Ves || 1.liga
|| 37 || 17 || 30 || 47 || 38 || || || || || 
|-
| HK ŠKP Poprad || Extraliga || 16 || 1 || 1 || 2 || 8 || 7 || 2 || 0 || 2 || 4 
|-
| rowspan='2'| 2013-2014 || HK Dukla Michalovce || 1.liga || 10 || 1 || 1 || 2 || 6 || || || || ||
|-
| HK Spisska Nova Ves || 1.liga || 31 || 16 || 26 || 42 || 16 || 5 || 2 || 4 || 6 || 6 
|-
| 2014-2015 || HK Spisska Nova Ves || 1.liga || 35 || 21 || 13 || 34 || 22 || 11 || 2 || 5 || 7 || 4 
|-
| 2015-2016 || HK Spisska Nova Ves || 1.liga || 34 || 13 || 12 || 25 || 45 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mars 1988
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du HK Poprad
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Spišská Nová Ves
Joueur du HK Michalovce